Михаил Цетлин:
 Цетлин, Михаил Львович (1924—1966) — советский математик, один из создателей советской школы кибернетики.
 Цетлин, Михаил Осипович (псевдоним Амари; 1882—1945) — русский поэт и беллетрист, редактор, меценат.